Veliko vijeće (Dubrovačka Republika)
Veliko vijeće (Engleska) (Magnum concilium)